Marcellia är ett släkte av amarantväxter. Marcellia ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Amarantväxter
Marcellia